Мата дел Муерто има више значења:

 Мата дел Муерто (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мата дел Муерто, Бенигно Мендез Кастиљо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику